El Trofeu Comte de Godó 1999 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries International Gold de l'ATP. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 d'abril de 1999 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1999
Competicions esportives del 1999 a Catalunya